Сюржі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південний схід від Парижа, 120 км на захід від Діжона, 65 км на північний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 208 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 414,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сюржі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сюржі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр